Јењишовице могу бити:

 Јењишовице (Јаблонец на Ниси), насељено мјесто у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република
 Јењишовице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република